Orovenator es un género extinto de diápsido del pérmico inferior (Sakmariense) de Oklahoma, EUA.

Se conoce por dos cráneos parciales. El holotipo OMNH 74606 consiste en un cráneo parcial con hocico y mandíbula, y el otro espécimen, OMNH 74607, un cráneo parcial con la parte superior, vértebras y parte del paladar. Fue nombrado primero por Robert R. Reisz, Sean P. Modesto y Diane M. Scott en 2011 y la especie tipo es Orovenator mayorum. El nombre genérico significa "cazador de la montaña", de oro, en griego y venator, en latín. El nombre específico honra a Bill y Julie May. Orovenator es el más antiguo y basal de los neodiápsidos.

Filogenia 
Cladograma según Reisz, Modesto & Scott, 2011:

Referencias 

Diapsida